__notoc__

Économie 

 Marché noir : marché clandestin.

Cinéma 
 Marché noir, un film iranien d'Abbas Amini sorti en 2020.

Télévision 

 Marché noir : épisode de la série télévisée Battlestar Galactica.

Voir aussi 

 Marché : lieu où des vendeurs se réunissent pour proposer leurs produits aux consommateurs.
 

Homonymie de titre